Урю (Хоккайдо)
 Повіт Урю